Denumirea de Veseleț se poate referi la una din următoarele localități din Bulgaria:

 Veseleț, un sat în comuna Zavet, regiunea Razgrad;
 Veseleț, un sat în comuna Omurtag, regiunea Tărgoviște.

Vezi și 
 Vesele (dezambiguizare)
 Veselie (dezambiguizare)
 Veselînivka (dezambiguizare)